Port lotniczy Dali